Souillac - Viescamp-sous-Jallès